Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Thierry Tulasne 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Thierry Tulasne (finale)
 Andrés Gómez (Campione)
 Jimmy Arias (semifinali)
 Martín Jaite (semifinali)
 Henrik Sundström (terzo turno)
 Paul McNamee (terzo turno)
 Eduardo Bengoechea (terzo turno)
 Mikael Pernfors (quarti di finale)

 Milan Šrejber (primo turno)
 Guillermo Vilas (terzo turno)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Robert Seguso (primo turno)
 Jonathan Canter (primo turno)
 Brian Teacher (terzo turno)
 Glenn Michibata (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1986